Le Manuscrit peut désigner :

 Cinéma / Télévision 
 Le Manuscrit est le  et dernier épisode de la saison 1 de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Le Manuscrit est le  et dernier épisode de la saison 1 de la série télévisée Angel ;

 Littérature 
 Le Manuscrit est le premier tome de la bande dessinée Le Décalogue ;

 Autre 
Le Manuscrit est  une maison d'édition française (Paris) ;